Luis Fernández (1594–1654) spanyol festő
Luis Fernández (1959) francia labdarúgó 
Luis Fernández (1967) venezuelai színész